O termo David Teniers pode referir-se a:

David Teniers o moço, pintor flamengo (1610 - 1690), filho de David Teniers o velho.
David Teniers III (1638 - 1685), pintor flamengo, filho de David Teniers o moço.

Desambiguação